

Geografia

Austria 
 Neufeld an der Leitha – città nel distretto di Eisenstadt-Umgebung (Burgenland)

Germania 
 Neufeld – comune nel circondario del Dithmarschen (Schleswig-Holstein)
 Neufeld – frazione del comune di Neuhardenberg (Brandeburgo)

Paraguay 
 Kolonie Neufeld o Neufeldkolonie – nome tedesco di Colonia Neufeld, località nel distretto di Yuty (Caazapá)

Stati Uniti d'America 
 Neufeld – area non incorporata nella contea di Kern (California)

Svizzera 
 Neufeld – quartiere di Berna, città nel circondario di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Neufeld – quartiere di Thun, città nel circondario di Thun (Canton Berna)

Persone 
 Max Neufeld (1887-1967) – regista, attore e sceneggiatore austriaco
 Ray Neufeld (1959) – hockeista su ghiaccio canadese